

Toponyme 

 Anet, commune française d’Eure-et-Loir, notamment connue pour son château ;
 Anet, commune suisse du canton de Berne.

Personnalités 

 Claude Anet, pseudonyme de Jean-Édouard Schopfer, écrivain et tennisman suisse ;
 Claude Anet, secrétaire de Madame de Warens ;
 Jean-Baptiste Anet (1676-1755), violoniste et compositeur français.

Homonymie de toponyme